Història: Roderic, rei dels visigots d'Hispània del 710 al 711.
 Biblioteconomia: RODERIC, Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura, repositori institucional d'accés obert de la Universitat de València.